Огненная Земля может означать:
 Огненная Земля — архипелаг на юге Южной Америки.
 Огненная Земля (Исла-Гранде) — главный остров архипелага Огненная Земля.
 Огненная Земля — провинция в Аргентине.
 Огненная Земля — провинция в Чили.
 Огненная Земля — национальный парк в Аргентине.
 Огненная Земля — роман Майна Рида.

Фильмы 
  — фильм 1948 года производства Аргентины;
  — фильм 2000 года производства Чили, Испании и Италии.